Кинтаро (Kintaro) может значить:

 Кинтаро — персонаж японского фольклора.
 Кинтаро — персонаж серии игр Mortal Kombat.
  — основатель японской компании K. Hattori.
 Кинтаро Оэ — персонаж аниме и манги «Золотой парень».
 Кинтаро Тояма — персонаж аниме и манги «The Prince of Tennis».
 Кинтаро — персонаж аниме «Otogi Zoshi».
 «Salaryman Kintaro» — манга Хитоси Мотомии.